Novelty ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Novelty (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Novelty (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Novelty (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Café Novelty, Kaffeehaus in Salamanca

Novelty, Sonstiges:
 Novelty (Lokomotive), frühe britische Dampflokomotive
 Novelty (Schiff), Dampfschiff
 Novelty Song, Liedgattung